Marginal pode se referir a:

Conceitos
Marginalização

Obras
O Marginal (álbum), de Cássia Eller
O Marginal (filme), com Tarcísio Meira (1974)
Le marginal, filme francês (1983) com Jean-Paul Belmondo

Vias
Marginal Tietê, via expressa da cidade de São Paulo
Marginal Pinheiros, via expressa da cidade de São Paulo

Ver também

Desambiguação